Stokoe ist der Familienname folgender Personen:

 Kenneth Stokoe (* um 1944), US-amerikanischer Bauingenieur
 William Stokoe (1919–2000), US-amerikanischer Linguist